Sušac je lahko: 

 Sušac, otok
 Sušac, opuščeno naselje na otoku Sušac